Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment de La Fère, un régiment français d'Ancien Régime.

Création et différentes dénominations 
 1654 : Régiment de Mazarin
 1661 : Régiment de La Fère 
 1791 :  d'infanterie de ligne 
 1794 :  d’infanterie de bataille 
 1796 :  d’infanterie de ligne 
 1803 :  d'infanterie de ligne 
 1815 : Légion de la Meurthe 
 1820 :  d'infanterie de ligne 
 1882 :  d'infanterie 
 1914 : À la mobilisation, donne naissance au   d’infanterie
 1923 : dissout (traditions gardées par le  d’infanterie)

Colonels / Chefs de brigade 

 1791 : colonel Don Gratio Rossi (*)
 1800 : chef de brigade Jean-Baptiste Michel Féry
 1801 : chef de brigade Yves Marie Pastol (*)
 1809 : colonel Jean Georges Grenier (*)
 1815 : colonel Louis Marion Jacquet
 1820 : colonel Adrien Lamorial Jean Marie de Warenghien de Flory (*)
 1852-1855: colonel Henri Antoine de Lostanges de Saint-Alvère
 1897-1902 : colonel Guillaume Gambert
 1902-1905 : colonel Maximilien Maillot
 1914 : Lieutenant-colonel Souverain

Historique des garnisons, combats et batailles

Ancien Régime 
 Espagne 1654-1659.
 Guerre de Dévolution 1667-1668.
 Hollande 1672-1678.
 Ligue d'Augsbourg 1688-1697.
 Succession d'Espagne 1701-1713.
 Succession d'Autriche 1740-1748.
 Sardaigne 1793.
 Toulon 1793.
 Corse 1794.
 Italie 1794-1795, 1800, 1805-1808.

Guerres de la Révolution et de l'Empire 

 1800 : à l’armée de l'Ouest.
Sédition à cause du non-paiement de la solde.
 1805 : 
Bataille de Caldiero
 1809 : Allemagne 
 1811-1813 : Espagne 
 1813 : Campagne d'Allemagne 
 16-19 octobre : Bataille de Leipzig
 1814 : Italie

1815 à 1848 
 1823 : Espagne.
 1830 : Une ordonnance du  créé le  et porte le régiment, complet, à .
 1832: Belgique.

Second Empire 
 1855 : Crimée.
 1859 : Italie.

1870 à 1914 
Guerre franco-prussienne de 1870
31 août : Bataille de Bazeilles

Première Guerre mondiale 
En 1914 casernement : Montélimar ;  Brigade d'Infanterie ;  d’infanterie ;  d’armée.
Le  reste à la  d'infanterie durant la durée de la guerre.

1914

1915 
  : le dépôt du  RI forme une compagnie du  d'infanterie.
 janvier -  : Somme, secteur de Lihons.
 25 septembre-6 octobre : seconde bataille de Champagne 
« A donné l'assaut, drapeau déployé, tambours battants. » Citation.

1916 
 janvier -  : Champagne, secteur de Souain.
mars -  : Bataille de Verdun, secteur du fort de Vaux et tunnel de Tavannes de mars à mai, Damloup fontaine de Tavannes de juin à septembre.

1917 
 1917 :
 bataille du Chemin des Dames« A enlevé, avec un entrain admirable, les positions très fortement organisées. » Général Nivelle
bataille de la Malmaison

1918

Entre-deux-guerres 
Le régiment est dissous en 1923.

Drapeau 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

Décorations 
 Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes. (Deux citations à l'ordre de l'armée)

 Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918.

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au régiment 
(*) Bataille portée au drapeau du régiment.

En 1848, dénommé "premier régiment de la république"'

Notes et références

Sources et bibliographie 
 Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française, Général Andolenko, Eurimprim 1969.
 , .

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

Unité militaire française de la Première Guerre mondiale
Unité d'infanterie française dissoute
Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918